De 4e editie van de wielerwedstrijd Ronde van het Taihu-meer (Chinees: 第四届环太湖国际公路自行车赛保驾护航) werd gehouden van 2 november tot en met 10 november 2013 in China. De meerdaagse wielerkoers maakte deel uit van de UCI Asia Tour 2014. Titelverdediger was de Tsjech Milan Kadlec. Dit jaar won de Oekraïner Joeri Metloesjenko.

Deelnemende ploegen
UCI World Tour-ploegen

Professionele continentale ploegen
  Crelan-Euphony

Continentale ploegen
  Banco BIC-Carmim
  Vélo-Club La Pomme Marseille
  Team Budget Forklifts
  5-Hour Energy
  Burgos BH-Castilla y León
  ASC Dukla Praha
  Blue Water Cycling
  Rietumu Bank
  Torku Şeker Spor
  RTS Racing Team
  Oekraïne
  Hongkong
  Oezbekistan
  Malak Cycling Team
  China Jilun Cycling Team
  7 Eleven Presented by Road Bike Philippines
  MAX Success Sports
  Qinghai Tianyoude Cycling Team
  Velo Club Sovac Algérie

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe

9e etappe

Eindklassementen

Meerdaagse wielerwedstrijd in 2013
UCI Asia Tour 2014
2013